Hazard ima več pomenov:

 hazard - igra na srečo
 Hazard - slovenska pop skupina
 Hazard - studijski album glasbene skupine Predmestje